Die Q School 2018/2 war das zweite von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker Main Tour. Die Sieger in den vier Gruppen dieses Turniers erhielten die Startberechtigung für die Spielzeiten 2018/19 und 2019/20. Die Spiele fanden vom 20. bis zum 25. Mai 2018 im Meadowside Leisure Centre in Burton upon Trent statt. 

Neben dem amtierenden österreichischen Vizemeister Andreas Ploner nahmen aus dem deutschsprachigen Raum die beiden Deutschen Felix Frede und Umut Dikme teil. Alle drei Spieler schnitten besser ab, als im ersten Turnier. Der Österreicher kam sogar bis ins Achtelfinale und verpasste gegen Zhao Xintong, der die beiden letzten Jahre auf der Main Tour gewesen war, den Einzug ins Entscheidungsspiel. Umut Dikme besiegte den Ex-Profi Andrew Pagett und kam in Runde 3, Frede immerhin in Runde 2.

Während beim ersten Turnier vier Spieler die Wiederqualifikation schafften, die gerade erst die Tour verlassen mussten, verlängerten diesmal nur Zhao Xintong und Craig Steadman, die als Nummer 77 bzw. 89 der Rangliste herausgefallen waren, unmittelbar ihre Profizeit um 2 Jahre. Aber auch die anderen beiden Sieger hatten schon Main-Tour-Erfahrung: Lu Ning hatte zwei Jahre aussetzen müssen, bevor es mit der Wiederqualifikation klappte. Beim 30-jährigen Nordiren Jordan Brown war es schon eher eine zweite Profikarriere, nachdem er 2009/10 zuletzt dank einer Verbandsnominierung ein Jahr Main Tour gespielt hatte.

Ergebnisse 
202 Spieler hatten für das Turnier gemeldet, 185 Amateure und 17 in der letzten Saison aus der Main Tour ausgeschiedene Spieler. 4 Spieler konnten den Profistatus bekommen bzw. wiedererlangen. Nach dem offiziellen Turniermodus wurde das Turnier in 6 Runden gespielt, bis die vier Halbfinalisten feststanden. Halbfinale und Finale wurden dann nicht mehr ausgetragen. 148 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an, 54 Spieler waren für Runde 2 gesetzt. War ein Spieler gegen einen der Sieger aus dem ersten Turnier gesetzt, dann rückt er automatisch eine Runde vor. Alle Spiele wurden im Best-of-7-Modus gespielt (4 Gewinnframes).

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Ergebnisse in 4 Gruppen dargestellt, die jeweils ein Viertel des Turnierbaums repräsentieren.

Gruppe 1 
Runde 1

|

|}
|}

Gruppe 2 
Runde 1

|

|}
|}

Gruppe 3 
Runde 1

|

|}
|}

Gruppe 4 
Runde 1

|

|}
|}

Century-Breaks 
29 Century-Breaks wurden in den Turniertagen gespielt, 6 mehr als im ersten Turnier. David Lilley erzielte das höchste Turnierbreak von 136 Punkten im allerersten Frame seines ersten Matches.

Quellen 

2018 2
Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in Burton upon Trent